Чемпионат России по футзалу среди женщин — ежегодное соревнование российских женских команд по футзалу. Проводится с сезона 1999/2000 Федерацией футзала России. В первых чемпионатах принимали участие коллективы футбола 11х11 и коллективы из Ассоциации женского мини-футбола России. В отдельные сезоны чемпионаты России разыгрывались даже в двух дивизионах — Суперлиге и Высшей лиге

После исключения футзала, как спортивной дисциплины из официального реестра Минспорта РФ и возвращения большинства женских команд в соревнования футзала (ФИФА) количество женских коллективов значительно сократилось. В 2017—2020 годах чемпионаты России по футзалу (АМФ), скорее всего, Федерацией футзала России не проводились. Ряд команд («Урожай», московская «Формула») принимали участие в турнирах «Золотое кольцо» женской Российской Фэшн-лиги и Кубках Континентальной Футбольной Лиги. Турниры «Золотое кольцо» имели солидную географию с участием многих коллективов Федерации футзала России.

Весной 2021 года Межрегиональная федерация футзала провела во Владимире свой женский чемпионат России с участием шести клубов. В турнире приняли участие коллективы, игравшие ранее в соревнованиях ФФР, ЛФЛ и КФЛ.

Призёры 2000—2022

См. также 
 Чемпионат России по футзалу
 Кубок России по футзалу среди женских команд

Ссылки 
 Федерация футзала России
 Женский футбол России

Примечания 

Чемпионаты России
Чемпионаты России по футболу в залах
Футбол в залах в России